Jugoslavenska zastava je bio hrvatski iseljenički list koji je izlazio u Chicagu. 

Novine je osnovao 1917. godine njihov jedini urednik Ante Biankini. Naredne godine list je ugašen.

Tiskani mediji na hrvatskom jeziku u SAD-u